Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 566 dans le monde.

 RS-566 au Brésil
 Route régionale 566 en Finlande
 Route nationale 566 en France